Legath ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Legath (* 1961), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Frieda Legath (* um 1932), österreichische Bäuerin, Widerstandskämpferin und Fluchthelferin, siehe Gisela, Martin und Frieda Legath
 Gisela Legath (1908–1973), österreichische Bäuerin, Widerstandskämpferin und Fluchthelferin, siehe Gisela, Martin und Frieda Legath
 Hanns Legath (1908–1974), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Hans Legath, deutscher Fußballspieler
 Martin Legath (* um 1931), österreichischer Bauer, Widerstandskämpfer und Fluchthelfer, siehe Gisela, Martin und Frieda Legath

Siehe auch:
 Legat